Полумордвинов — фамилия; имеет женскую форму Полумордвинова.
 Полумордвинов, Григорий Афанасьевич (1897—1937) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Ярославского обкома ВКП(б).
 Полумордвинов, Олег Анатольевич (род. 1964) — И. о главы администрации Астрахани, министр строительства и ЖКХ Астраханской области, глава администрации Астрахани, заместитель председателя Правительства Астраханской области.